Клеве́ц (от «клюв») — односторонний клювовидный выступ на холодном оружии для нанесения точечного удара, впоследствии на Руси развившийся в боевой молот с таким клювом (молот-клевец, «молот с клювом сокола»), имевший ударную часть в форме клюва, плоского, гранёного или круглого в сечении, который мог быть разной длины, чаще в разной степени изогнутым книзу.

Обычно клюв (клевец) был скомбинирован с молотком, реже — с топориком. На Руси применялись только короткодревковые разновидности, тогда как в Западной и Центральной Европе, а также на Дальнем Востоке были в ходу и длиннодревковые типы такого оружия, такие, как люцернский молот. Другие значения слова клевец (стар.) на Руси (в России):
 Двухсторонний топорик для ковки жерновов (XVI—XVII вв.);
 Большое сверло (XVII в.).

История 
В середине II тысячелетия до н. э. у воинов кротовской культуры (эпоха развитой бронзы) в лесостепной части Обь-Иртышского междуречья появились протоклевцы в виде жезлов с навершием в виде головы длинноклювой птицы, вырезанном из прочного отростка лосиного рога. Это оружие было не только знаком социального ранга, но и было вполне фукнционально.

Свое развитие это оружие получило в эпоху поздней бронзы, в момент перехода к эпохе раннего железа и появлению железных орудий. В культурах кочевников Центральной Азии эпохи поздней бронзы использовались бронзовые чеканы, представлявшие собой круглую трубку-втулку с прикрепленным сбоку плоским, длинным листовидным лезвием, похожим на кинжал, но укрепленным ребрами жесткости. Оружие использовалось как и топор, потому лезвие изготавливалось с небольшим наклоном по отношению к втулке, это создавало угол между рукоятью и лезвием, который позволял перенести центр действия удара на черенок и свести отдачу к минимуму. С распространением железа появилась возможность изготавливать ударную часть чекана слегка изогнутой в соответствии с траекторией удара, а обух снабдили специальным молоточком, который тоже использовался для нанесения ударов. Такое оружие археологи называют клевцом. Рукояти клевцов пазырыкской культуры снабжались металлическими колпачками-втоками. Наличие такой детали предполагает наличие сложных фехтовальных приемов владения клевцом.

Терминология 

В русскоязычных источниках нет единого мнения о применении названий «чекан» и «клевец». В литературе, в том числе и археологической, они часто равнозначно применяются для обозначения клевцов, как древних, так и средневековых. Впервые определение клевца было дано историком-оружиеведом Э. Ленцем в 1908 году как подвид чекана, выкованный отогнутым вниз на подобие клюва и эквивалентный германскому оружию"клюв попугая". Чекан определялся Ленцем как боевой молот с острием на одной стороне. В более ранних работах Э. Э. Ленц в своих описаниях, наряду с терминами «чекан-клевец», «чекан-молоток» или «топорок», применяет для конкретно молотка с клевцом общее название «чекан», а для его ударных частей — «клевец» и «обух», что в целом соответствует определению Кирпичникова. В современной классификации оружия клевец считается одновременно и синонимом и подтипом чекана. В. А. Кисель предложил разделять чекан и клевец по типу бойка: ножевидному или стержневидному. В контексте археологии древних обществ Евразии на сегодняшний день наиболее убедительна и употребительна идея, предложенная М. П. Грязновым в 1956 году: называть прямые клевцы чеканами, а изогнутые — клевцами.

Клевец с топориком вместо молотка относится к типу топорика-чекана. Также его принято называть кавалерийским топором.

Словарь русского языка XI—XVII вв. впервые фиксирует употребление слова по отношению к оружию в описи 1589 года: «Клевецъ турской с обушкомъ», а по отношению к ударному элементу оружия (чекана) в описи Оружейной палаты 1885 года

«Чекан XVI века, князя Василия Ивановича Туренина-Оболенского… он состоит из клевца с молотком, насаженных на черен клевец с молотком железные; клевец длинный дорожчатый, нос загнут книзу, комель четырёхгранный.

Чекан казачий XVII века… молоток четырёхгранный с уступами, клевец гранёный, черен деревянный».

Устройство 
Прилив в форме молотка мог иметь различную ударную поверхность: гладкую, шипастую, пирамидальную, конусную, с какой-либо фигуркой или монограммой. Последние два вида предназначены, чтобы отпечататься на поверженном противнике. Вместо молотка, клевец может быть скомбинирован также с топориком.
Имеется вариант польского наджака, когда на месте молоточка находится навершие (било) булавы-буздыгана.
Общая масса 1—1,5 кг. Древко длиной в 60—80 см. Короткое древко европейских и восточных молотов часто было полностью из железа и снабжалось рукояткой, рассчитанной для одной или двух рук. Сверху часто имелось направленное вверх остриё (по-русски — копьецо). Клевец традиционно применялся в комбинированном оружии.

Использование и история 

Клевцы предназначались для ближней рукопашной схватки, часто ими вооружались всадники. Клевец сочетает высокую пробивную способность (удар приходился на малую площадь) с удобством и небольшим весом. Такое оружие способно пробить разные виды доспехов, хотя существует и большая вероятность его застревания.

Имеются не очень давние примеры применения оружия подобной схемы, с использованием камня, дерева или кости (рога), различными народами, например, австралийскими аборигенами. Металл же для клевцов стали использовать ещё с бронзового века. В Средневековье они известны с X века Клевцы распространились в странах, находящихся под влиянием ислама и спорадически — в Западной Европе. Считается, что, например, в Польшу они пришли из Турции через Венгрию (старо, czera из  и ). Всюду стали применяться в кавалерии с середины XV века как дополнительное (к мечу) оружие в. Особую популярность клевцы приобрели в Европе и на Руси в XV—XVII веках. Они также были популярны у польско-литовских гусаров. С исчезновением пластинчатых доспехов, клевцы оставались в качестве атрибута воинского начальства (Германские государства, Итальянские государства и других), а также казачьих и разбойничьих атаманов. В это время они часто снабжались ввинчивающимися в рукоятку кинжалами. В Польше, в XVIII веке, в связи с запретом на его ношение шляхтой, клевец видоизменился в гражданское оружие (то есть оружие самообороны) — обух.

На Руси чекан служил знаком начальнического достоинства. Его брали в поход и тогда возили на седле, помещая наконечником в петлю, прикреплённую к пуговке, обшитой сафьяном и вышитой золотом или серебром.

Региональные типы и названия 
У славян это оружие имело названия: клевець, келевець, келеп, келеф, чекан, фокош (последнее — также венгерское название валашки). В Западной Европе это были рыцарские молоты или кавалерийские молоты. Также имелись такие названия как вороний клюв — в Испании, Франции (старо), клюв сокола — в Италии, Франции (старо), клюв попугая или попугай — в Германии и Польше, наджак или надзяк (от ) в Польше.

На Востоке использовались: кулюк-балта — у татар, загнал (вороний клюв) — в индо-иранском регионе, табар — в Персии, лохар — на афгано-пакистанской границе. На Востоке, среди военных и у гражданского населения, подобное оружие продержалось дольше, чем в Европе. В XVII—XIX вв. оно было популярно в индо-персидском регионе под одинаковым названием «вороний клюв». В Индии изготовлялось и комбинированное оружие.

Аналогами клевцов являются эспонтонные томагавки североамериканских индейцев Нового времени. Более отдалённые сходство имеют китайские длиннодревковые гэ и полностью железные фанг. В Индии известен также посох факира (bairagi). Японский боевой серп кама-яри напоминает внешним видом клевец, но является колюще-режущим оружием, не обладает дробящими свойствами.

См. также 
 Боевой молот
 Загнал
 Наджак
 Чекан
 Чекан (топор)
 Обух
 Кама (серп)

Примечания

Литература 
 Квасневич В. Лексикон холодного и метательного оружия / Пер. с польск. — СПб.: ООО «Издательство „Атлант“», 2012. — С. 33, 69—71, 115, 116, 124, 125, 134—136, 153, 224, 225. — ISBN 978-5-98655-042-8.
 
 

Боевые молоты